Quello che segue è un elenco di alcani a catena lineare e ramificati e i loro nomi comuni, ordinati per numero di atomi di carbonio.

Note